Penzing, le quatorzième arrondissement de Vienne en Autriche.
 Penzing, une commune de Bavière en Allemagne.